időgép, elméleti szerkezet
Az időgép (1895) H. G. Wells novellája
 Az időgép 1960-ban bemutatott amerikai film, rendezte: George Pal
 Az időgép 2002-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Simon Wells
 DeLorean időgép